Октябрьский — посёлок в Троицком районе Алтайского края. Входит в состав Гордеевского сельсовета.

География 
Расположен в центральной части края, примыкая к северной окраине пос. Гордеевский.
Климат
континентальный. Средняя температура января −19 °C, июля +19,9 °C. Годовое количество атмосферных осадков 450 мм.

История 
Решением Троицкого райисполкома от 11 мая 1960 г. № 171 населённому пункту 1-е отделение госптицеплемсовхоза «Пролетарий» присвоено наименование посёлок Октябрьский.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 % от 518 чел.

Инфраструктура 
В посёлке Гордеевский находится почтамт, школа.

Транспорт 
Октябрьский доступен автомобильным и железнодорожным транспортом. Станция Гордеево находится в соседнем посёлке Гордеевский.

Выезд на автодорогу межмуниципального значения «а/д Р-256 — Гордеевский — Заводское — Куличье — Озеро-Петровское» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-5104).

Примечания 

Населённые пункты Троицкого района (Алтайский край)